Sanxay kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sanxay, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Laos 

 Muang Sanxai, distrikt, Attapeu, 

Robotskapade Laosförgreningar